Gminy w USA:
 Lick Creek (ang. Lick Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Little River
 Lick Creek (ang. Lick Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Davis
 Lick Creek (ang. Lick Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Van Buren
 Lick Creek (ang. Lick Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ozark